Татьяна Сапрыкина:
 Сапрыкина, Татьяна Валентиновна (род. 1970) — российская писательница.
 Сапрыкина, Татьяна Васильевна (род. 1968) — депутат Госдумы РФ седьмого созыва.